Bédeille kan syfta på:

 Bédeille, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Bédeille, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques